Xue peut faire référence à :

Xuē est la romanisation (pinyin) de nom de famille 薛; aussi connu comme Hsueh dans le système Wade-Giles. 

Patronymes :
 Xue Baochai, un personnage du roman Le Rêve dans le pavillon rouge,
 Xue Chaohua (1992-), un coureur cycliste chinois,
 Xue Dong (1986-), une biathlète chinoise,
 Xue Haifeng, un athlète,
 Xue Huan, épouse du roi Kieran,
 Xue Ji, un calligraphe de la dynastie Tang,
 Xue Jinghua, la prima ballerina du ballet Le Détachement féminin rouge,
Xue Juan (1989-), une pongiste handisport chinoise.
 Xue Ren Gui, maréchal et commandant en chef de la Garde Royale de la dynastie Tang,
 Xue Susu, courtisane et peintre
 Xue Tao, courtisane et poétesse
 Xue Wei, un peintre,
 Xue Yue, un commandant de l'armée chinoise durant la Seconde Guerre mondiale,
 Xue Yuyang, (1982-), un joueur de basket-ball chinois,
Prénoms :
 Tan Xue, une escrimeuse chinoise,
 Can Xue,

Xǔe peut faire référence à :
 Xǔe (雪) est un idéogramme écrit en hanyu pinyin, signifiant neige. Il peut désigner un prénom chinois.

Xué peut faire référence à :
 Xué (学), un idéogramme chinois écrit en hanyu pinyin, signifiant lettré,

Xué peut faire référence à :
 Xué, soleil en Chibcha, dans la mythologie des indigènes Musiques en Colombie,